Victor-Maurice de Broglie (1647-1727), maréchal de France
 Victor-François de Broglie (1718-1804), militaire français
 Victor de Broglie (1756-1794), militaire et homme politique français
 Victor Amédée Marie, prince de Broglie (1772-1852), militaire et député sous la Restauration
 Victor de Broglie (1785-1870), homme politique français
 Victor de Broglie (1846-1906), homme politique français
 Victor-François de Broglie (1949 - 2012),  de Broglie

Pour les autres membres de la famille de Broglie, voir Maison de Broglie